Vaujuas-Langan est un patronyme porté notamment par :

 Henri de Vaujuas-Langan (1830-1907), homme politique français ;
 Marie-Louis de Vaujuas-Langan (1806-1864), homme politique français.

Homonymie de patronyme